Vallardi peut faire référence à :

Patronyme 
Plusieurs membres de la famille Vallardi d'éditeurs italiens :
 Francesco Vallardi (1809-1884), écrivain, géographe et éditeur italien ;
 Giuseppe Vallardi (1784-1861), éditeur, imprimeur et libraire italien ;
 Ida Hazon Vallardi (1939-2008), librettiste italienne ;
 Pietro Vallardi (1770-1819), éditeur italien ;
 Santo Francesco Vallardi (1779-après 1835), éditeur italien.
Autres :
  (1962-), homme politique italien.

Voir aussi 
 , ancienne maison d'édition italienne fondée par la famille Vallardi et appartenant au groupe Mauri Spagnol.
 Codex Vallardi, collection de dessins achetés par le musée du Louvre à Giuseppe Vallardi (1784-1861).

Homonymie de patronyme